Termin PTEN ima više značenja.

 Fosfatidilinozitol-3,4,5-trisfosfatna 3-fosfataza, enzim
 PTEN (gen)